Matías Nicolás Martínez (Argentina, 02 de abril de 1996) es un futbolista argentino que se desempeña como delantero en el Sportivo Italiano de la Primera C de Argentina.

Trayectoria

Sportivo Italiano 
Se confirma su llegada para disputar el Campeonato de Primera C 2022 con el equipo. Debuta el el 12 de febrero del 2022 al ingresar a los 63 minutos en lugar de Lucas Vera Piris, no convierte goles en dicho encuentro. Su primer partido como titular lo tiene en la fecha 10 contra el Club Atlético General Lamadrid. Dos fechas más tarde llegaría su primer gol al convertir un doblete contra [San Martín de Burzaco]]. Tras una buena temporada se clasifica al reducido para disputar un ascenso.

Estadísticas 
 Actualizado al 24 de octubre de 2022

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Solo Ascenso

Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Argentino de Quilmes
Futbolistas del Club Atlético Argentino de Quilmes
Futbolistas del Club Sportivo Italiano